Fritz Kaufmann (1889-1957) – regista tedesco
 Fritz Kaufmann (1891-1958) – filosofo tedesco
 Fritz Kaufmann (1905-1941) – saltatore con gli sci svizzero